Распределение Рэлея — это распределение вероятностей случайной величины  с плотностью
 
где  — параметр масштаба. Соответствующая функция распределения имеет вид
 
Введено впервые в 1880 г. Джоном Уильямом Стреттом (лордом Рэлеем) в связи с задачей сложения гармонических колебаний со случайными фазами.

Применение 
 В задачах о пристрелке пушек. Если отклонения от цели для двух взаимно перпендикулярных направлений нормально распределены и некоррелированы, координаты цели совпадают с началом координат, то, обозначив разброс по осям как  и , получим выражение для величины промаха в виде . В этом случае величина  имеет распределение Рэлея.
 В радиотехнике для описания амплитудных флуктуаций радиосигнала.

Связь с другими распределениями 
 Если  и  — независимые гауссовские случайные величины имеющие нулевые математические ожидания и одинаковые дисперсии , то случайная величина  имеет распределение Рэлея.
 Если независимые гауссовские случайные величины  и  имеют ненулевые математические ожидания, в общем случае неравные, то распределение Рэлея переходит в распределение Райса.
 Плотность распределения квадрата рэлеевской величины с  имеет распределение хи-квадрат с двумя степенями свободы.
 Распределение Рэлея заменой переменной сводится к гамма-распределению.

См. также 
 Закон Рэлея — Джинса
 Распределение Райса
 Нормальное распределение

Литература 
 

Непрерывные распределения
Рэлея